Колорадо Рокиз в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 77 матчей в 144 проведённых играх. В плей-офф команда попала благодаря лучшей разнице побед и поражений среди всех команд, занявших второе место в дивизионах Национальной лиги. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Атланта Брэйвз и уступила в серии 1-3.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 5
 Выигрышей: 4
 Поражений: 1
 Процент побед: 80
 Очков набрано: 24
 Очков пропущено: 21

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 13
 Поражений: 15
 Процент побед: 46.43
 Очков набрано: 167
 Очков пропущено: 176

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 15
 Поражений: 12
 Процент побед: 55.56
 Очков набрано: 108
 Очков пропущено: 106

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 17
 Поражений: 11
 Процент побед: 60.71
 Очков набрано: 169
 Очков пропущено: 151

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 11
 Поражений: 17
 Процент побед: 39.29
 Очков набрано: 158
 Очков пропущено: 185

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 16
 Поражений: 11
 Процент побед: 59.26
 Очков набрано: 149
 Очков пропущено: 135

Октябрь 

 Игр: 1
 Выигрышей: 1
 Поражений: 0
 Процент побед: 100
 Очков набрано: 10
 Очков пропущено: 9

Плей-офф 
 Первый раунд Национальной лиги:  Атланта Брэйвз — Колорадо Рокиз 3-1

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Колорадо Рокиз
МЛБ в сезоне 1995